Kalkkunasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalkkunasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kalkkunasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar